«Алма-Ата» — казахстанский футбольный клуб из Алма-Аты, функционировавший в 2000—2008 годах. В 2004—2008 годах выступал в высшем дивизионе чемпионата Казахстана, Обладатель Кубка Казахстана 2006 года. Был расформирован в 2008 году в связи с финансовыми проблемами, объединившись с футбольным клубом «Мегаспорт» в клуб «Локомотив».

Названия 
 2000—2003 — «Цесна»
 2004—2008 — «Алма-Ата»

В 2004 году был образован фарм-клуб «Цесна» (Алма-Ата), который играл в Первой лиге, вплоть до образования турнира дублёров в 2008 году.

История 

Клуб был организован в 2000 году под названием ФК «Цесна». С 2003 года участвовал в турнирах мастеров, в 2004 году сменил название на «Алма-Ата». Клуб проводил домашние игры на Центральном стадионе города Алматы.

С 2004 года клуб участвовал в высшем дивизионе Казахстана. Лучшим из сезонов клуба является 2006 год, который клуб завершил на пятом месте и завоевал Кубок Казахстана. Благодаря победе в Кубке команда квалифицировалась в Кубок УЕФА 2007/08, из которого выбыла после первого отборочного раунда. «Алма-Ата» играла со словацким ФК «ВиОн Злате Моравце»: проиграла ему один матч 1:3, а второй свела вничью 1:1.

По окончании сезона 2008 года «Алма-Ата» благодаря участию в финале Кубка Казахстана завоевала право участвовать в Кубке УЕФА, однако 15 декабря 2008 года руководство клуба заявило о его расформировании. Впоследствии было объявлено об объединении «Алма-Аты» и «Мегаспорта» и создании нового футбольного клуба «Локомотив».

Самые крупные победы
 5:0 «Шахтёр-Юность» (Караганда) (2006)
 4:0 «Семей» (Семипалатинск) (2004)
 4:0 «Тараз» (2007)
 4:0 «Окжетпес» (2007)

 Самые крупные поражения
 0:5 «Тобол» (Костанай) (2004)
 0:5 «Тобол» (Костанай) (2005)

Статистика выступлений

Чемпионаты и Кубок Казахстана

Еврокубки

Достижения 
 Обладатель Кубка Казахстана: 2006
 Финалист Кубка Казахстана: 2008

Тренеры

Примечания 

Футбольные клубы Казахстана, прекратившие существование
Спортивные клубы Алма-Аты